Enyalioides är ett släkte av ödlor. Enyalioides ingår i familjen Hoplocercidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjällbärande kräldjur
Enyalioides